signifie « capitale » en japonais. C'est le nom donné, surtout en littérature, à  pendant les , plus tard à Edo, qui deviendra . L'orthographe Meaco était également usitée.

 est un nom propre japonais désignant :
 , une ville japonaise dans la préfecture d'Iwate (Tōhoku) ;
 , un bourg du district de Miyako, dans la préfecture de Fukuoka.
 Les , un archipel japonais qui fait partie des îles Ryūkyū :
 la  formée par l'archipel et divisée en deux entités ;
 la  ;
 le  ;
 l', une des îles de cet archipel ;
 la langue miyako parlée dans les îles Miyako fait partie de la famille des langues ryukyu ;
 le cheval miyako : une race chevaline japonaise.
 Le Miyako odori (都をどり), un festival de Kyoto célébrant le printemps.  

Homonymie de toponyme